Grégoire Élie Krettly (1922-2015), compositeur et chef d'orchestre français, dit Gérard Calvi, 
 Quatuor Krettly, ensemble musical des années 1920 et 1930, portant le nom de son violoniste Robert Krettly (par ailleurs père de Grégoire Élie Krettly),
 Yves Krettly (né en 1959), dit Yves Calvi, animateur de radio et de télévision français, fils de Gérard Calvi.